Guareí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guareí (ort), São Paulo, 
 Guareí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar